Ride může být:

 Ride (píseň, Lana Del Rey) – píseň Lany Del Rey z roku 2012
 Ride (píseň, Ciara) – píseň Ciary z roku 2010
 Ride (píseň, The Vines) – píseň skupiny The Vines z roku 2004
 Ride činel